Colin Fyfe Miller – allenatore di calcio ed ex calciatore canadese
 David Maxwell Fyfe – politico e giurista inglese
 Iain Fyfe – calciatore australiano
 Robert Fyfe – attore scozzese